David Callcott (1962-), véritable nom du chanteur britannique Dave Gahan.
 Augustus Wall Callcott (1779-1844), peintre paysagiste anglais.
 John Wall Callcott (1766-1821), compositeur anglais.
 Maria Callcott (1785-1842), voyageuse et écrivain anglaise.
Patronyme anglais